Сухопутные войска Таиланда (Королевская армия Таиланда, ) — один из видов Вооружённых сил Таиланда, созданы в 1874 году.

Структура 
 1-я региональная армия (штаб в Бангкоке):
 1-я пехотная дивизия
 2-я пехотная дивизия
 9-я пехотная дивизия
 11-я пехотная дивизия
 1-я резервная пехотная дивизия
 вспомогательные инженерные подразделения, и 1 резервный батальон моторизованной пехоты

 2-я региональная армия (штаб в Накхонратчасиме):
 3-я пехотная дивизия
 6-я пехотная дивизия
 12-я пехотная дивизия
 2-я резервная пехотная дивизия

 3-я региональная армия (штаб в Пхитсанулоке):
 4-я пехотная дивизия
 3-я резервная пехотная дивизия
 1 дивизия бронетехники

 4-я региональная армия (штаб в Накхонситхаммарате):
 5-я пехотная дивизия
 4-я резервная пехотная дивизия

Отдельное командование распоряжается специальными силами армии Таиланда, включающими 2 пехотные дивизии сил специального назначения, резервную дивизию специального назначения, 3 механизированных дивизии, 1 специальный артиллерийский батальон, 4 специальных военно-воздушных дивизиона и 3 мобильные авиационные группы, 19 инженерно-сапёрных батальонов.

Вооружение

Авиация

Галерея

Ссылки 
 Вооружённые Силы Таиланда

Примечания 

Вооружённые силы Таиланда
Таиланд